Симоненко, Александр:
 Симоненко, Александр Сергеевич (род. 1974) — украинский трековый велогонщик, заслуженный мастер спорта Украины
 Симоненко, Александр Фёдорович (1912—1944) — Герой Советского Союза.